Алия — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Нижнеильдиканское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, на левом берегу реки Талангуй, вблизи места впадения в неё реки Ильдикан, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от города Балея. Абсолютная высота — 650 метров над уровнем моря. Через Алию проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Было основано в 1871 году ссыльными переселенцами. В 1930 году, в ходе коллективизации, была образована сельскохозяйственная артель «Заря». В 1994—1995 годах было перенесено на 1,5 км на юго-восток от прежнего места в связи с отработкой близлежащего месторождения золота.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,6 %, женщины — соответственно 47,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 177 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют дом культуры, библиотека и детский дом.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района